Warnice (gromada w powiecie chojeńskim)
 Warnice (gromada w powiecie pyrzyckim)